Fatima eller Fátima kan syfta på

 Fatima (namn) – ett kvinnonamn
 Fatimabön – ett samlingsuttryck för fem böner som kom till under Mariauppenbarelserna i Fátima, Portugal 1917
 Fatimas hand – en symbol som har använts sedan Mesopotamien som symbol för gudinnan Ishtar eller Inanna

Geografi

Brasilien 

 Fátima (kommun i Brasilien, Tocantins), 
 Fátima (kommun i Brasilien, Bahia),

Mexiko 

 Fátima, Guanajuato, ort, San José Iturbide, 
 Fátima, Querétaro Arteaga, ort, Tequisquiapan,

Portugal 

 Fátima, Santarém, Ourém,

Se även 
 Fadime

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar